Oranienbaum kan syfta på:

Oranienbaum – tyskt namn på en skans i Lettland vid floden Düna, se Cobrons skans
Oranienbaumoffensiven – en del av andra världskriget, se Slaget vid Narva (1944)

Geografi
Oranienbaum, Sachsen-Anhalt – en tidigare stad i tyska delstaten Sachsen-Anhalt, sedan 2011 en stadsdel i Oranienbaum-Wörlitz
Oranienbaum – tidigare namn på en stad i nordvästra Ryssland, se  Lomonosov (stad)

Slott
Oranienbaumpalatset – Lomonosov, Ryssland
Schloss Oranienbaum – Oranienbaum-Wörlitz, Tyskland